Аппе́р () — французьке прізвище:

 Бенжамен Нікола Марі Аппер (1797—1847) — французький філантроп, письменник і публіцист.
 Жорж Аппер (1850—1934) — французький художник.
 Ніколя Аппер (1749—1841) — винахідник консервів.